John Dunlop ist der Name folgender Personen:

* John Dunlop (Politiker, 1806) (1806–1839), schottischer Politiker
 John Dunlop (Schachspieler) (1886–1973), neuseeländischer Schachspieler
 John K. Dunlop (1892–1974), britischer Offizier und Militärbeamter
 John Dunlop (Curler) (* 1975), kanadischer Curler
 John Boyd Dunlop (1840–1921), britischer Tierarzt, Erfinder des luftgefüllten Reifens
 John Thomas Dunlop (1914–2003), US-amerikanischer Politiker